

Населені пункти та їхні частини
 Соколиця — село в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Соколиця — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Соколиця — осада в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки